Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор — победители турнира.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга. 

   Боб Брайан /   Майк Брайан (Финал)
  Даниэль Нестор /  '''Ненад Зимонич  (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Бруно Соарес /  Кевин Ульетт ''(Второй раунд)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Четвертьфинал)
 Юлиан Ноул /  Энди Рам ''(Четвертьфинал)
 Джефф Кутзе /  Джордан Керр ''(Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2009